Antonio Amaya, nom artístic d'Antonio Peláez, ballarí i cantant de copla andalús.
 Antonio Amaya Carazo, futbolista madrileny